

Patronymie
Pfaff est un nom de famille germanophone qui désigne un prêtre.

Équivalent(s) 
 Français : Lepretre, Leprêtre

Personnalités 
Le patronyme Pfaff est notamment porté par : 
 Alfred Pfaff, footballeur allemand, vainqueur de la Coupe du monde de football 1954
 Eva Pfaff, (1961- ), joueuse professionnelle de tennis allemande
 Florian Pfaff, militant pacifiste allemand.
 Jean-Marie Pfaff, gardien de but belge, et personnalité médiatique en tant que sujet d'une émission de télé-réalité, "De Pfaffs", en compagnie de sa famille;
 Johann Friedrich Pfaff (1765-1825), mathématicien allemand
 Kristen Pfaff, musicienne américaine, ancienne bassiste du groupe Hole
 Simon Pfaff de Pfaffenhoffen, (1715-1784), baron autrichien.

Industrie
 Pfaff est un fabricant de machines à coudre

Homonymie de patronyme